Фёдор Петро́в: Петров, Фёдор Андреевич (1879—1917) — генерал-майор Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Петров, Фёдор Александрович (род. 1950) — российский историк.
 Петров, Фёдор Николаевич (1876—1973) — российский революционер, советский партийный и политический деятель, дважды Герой Социалистического Труда.
 Петров, Фёдор Фёдорович (1902—1978) — российский конструктор артиллерийских систем, Герой Социалистического Труда.